Die BH Telecom Indoors 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. März 2013 in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. März statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 23 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Die Qualifikanten waren Fabrice Martin, Igor Zelenay, Ante Pavić und Marin Draganja.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Sarajevo